Bottlang ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Bottlang (1912–??), Schweizer Kanute
 René Bottlang (* 1953), Schweizer Jazzpianist und -komponist